Яндушево — название населённых пунктов в России:
 Яндушево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Яндушево — деревня в Медведевском районе Марий Эл.